NTC peut désigner :
 nanotube de carbone ;
 Negative Temperature Coefficient, caractérisant les thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme avec la température ;
 le Nationalist Trinamool Congress, parti politique indien ;
 le National Training Center (NTC), centre national d'entrainement de l'armée américaine, basé au Fort Irwin, en Californie ;
 Négociation et Techniques Commerciales (une matière scolaire, notamment enseignée en BTS Domotique).